Els principals moviments d'Alliberament de Manipur des de la seva incorporació a l'Índia, són:

 Front Unit d'Alliberament Nacional (UNLF), fundat el 24 de novembre de 1964 
 Govern Revolucionari de Manipur (MRG), 1968
 Front d'Alliberament Popular de Kangleipak (KAPLIF), fundat el 1975
 Partit Revolucionari Popular de Kangleipak (PREPAK), establert el 9 d'octubre de 1977
 Exèrcit Popular d'Alliberament de Manipur (MPLA), fundat el 25 de setembre de 1978 
 Front Popular Revolucionari de Manipur (MRPF)
 Comitè Revolucionari Conjunt (RJC)
 Front Popular d'Alliberament de Manipur (PREPAK, UNLF, MRPF)
 Exèrcit Popular Republicà de Manipur
 Kanglei Yawol Kanna Lup
 Exèrcit dels Tigres d'Alliberament de Manipur (MLTA) 
 Iripak Kanba Lup (IKL) 
 Kangleipak Kanba Kanglup (KKK) 
 Organització d'Alliberament de Kangleipak (KLO) 
 Front Popular Unit d'Alliberament de Manipur (PULF) 
 Front de les Minories del Nord-Est (NEMF) 
 Front Nacional Islàmic de Manipur (INF) 
 Front Islàmic Revolucionari de Manipur (IRF) 
 Exèrcit Islàmic Unit d'Alliberament de Manipur (UILA) 
 Exèrcit Islàmic Unit Revolucionari de Manipur (UIRA)

 Moviments de les minories ètniques a Manipur

 Consell Nacional Socialista de Nagalim (CNSN) dels naga
 Consell Unit Naga (UNC) dels naga

 Organitzacio Nacional Kuki (KNO) dels kuki (integrat al IPRA)
 Exèrcit Nacional Kuki (KNA) dels kuki (integrat al IPRA)
 Front Nacional Kuki (KNF) dels kuki (integrat al IPRA)
 Exèrcit d'Independència Kuki (KIA), dels kuki
 Forces de Defensa Kuki (KDF), dels kuki 
 Força Internacional Kuki (KIF) dels kuki 
 Voluntaris Nacionals Kuki (KNV) dels kuki 
 Front d'Alliberament Kuki (KLF) dels kuki 
 Força de Seguretat Kuki (KSF) dels kuki 
 Front Revolucionari Kuki (KRF) dels kuki 
 Exèrcit Revolucionari Kuki (KRA) dels kuki
 Front Unit d'Alliberament Kuki (UKLF) dels kuki 
 Front Revolucionari Xin Kuki (CKRF) dels xin o zomi i dels kuki
 Organització Revolucionaria Zomi
 Exèrcit Revolucionari Zomi (ZRA) dels zomi o mizo anomenats xin a Myanmar
 Organització de Reunificació Zomi (ZRO) dels zomi (integrat al IPRA)
 Exèrcit de Reunificació Zomi (ZRA) dels zomi (integrat al IPRA)
 Voluntaris Revolucionaris Zomi (ZRV) dels zomi
 Aliança Revolucionaria dels Pobles Indígenes (IPRA) de les tribus zomi-xin, kuki i hmar de frontera

 Convenció de Pobles Hmar (HPC) dels hmar (integrat al IPRA)
 Front Revolucionari Hmar (HRF) dels hmar

 Convenció Popular Kom Rem (KRPC) dels kom-rem

Moviments d'alliberament nacional de Manipur